Лоншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Лоншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Лоншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези